Petiveria är ett släkte av kermesbärsväxter. Petiveria ingår i familjen kermesbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kermesbärsväxter
Petiveria